Lucio Marcio Censorino (console 149 a.C.)
Lucio Marcio Censorino (console 39 a.C.)